Berindei steht für:
 Berindei (Olt), ein Dorf im Kreis Olt in Rumänien

Berindei ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Berindei (1923–2021), rumänischer Historiker und Publizist